El término «Indira» puede referirse a: 

 Lakshmi, diosa hindú de la riqueza.
 Palabra en sánscrito que significa belleza o esplendor.
 También puede significar diosa del cielo y de la tierra
 Indira, nombre de mujer.

Geografía 
 Indira Point, extremo sur de las islas Andaman y Nicobar.

Personalidades 
 Indira Alfonzo, abogada y magistrada venezolana.
Indira Gandhi, dos veces primera ministra de la India.
 Indira Naidoo, periodista y presentador de televisión, defensor de los consumidores de Australia.
 M. K. Indira, novelista canarés.
 I Indira, novelista tamil.
 Indira Radić, cantante pop serbia.
 Indira Vladić, músico croata.
 Indira Weis, cantante pop y actriz alemana.
 Indira Varma, actriz inglesa de ascendencia suiza-hindú.
 Indira Miranda, Linda Abogada, que anda suelta por Buenos Aires.

Cine y televisión 
 Indira, película tamil dirigida por Suhasini, protagonizada por Arvind Swamy y Anu Hassan (1996).